«Литэкс»

 «Литэкс» — российская машиностроительная компания, производящая оборудование для полиграфической промышленности.
 «Литекс» — болгарский футбольный клуб из города Ловеч.